

Medaglie

Tabellone

Collegamenti esterni
Programma e risultati sul sito ufficiale

 2009